Beaucaire kan syfta på:

 Beaucaire, Gard, fransk kommun i departementet Gard
 Beaucaire, Gers, fransk kommun i departementet Gers